Europeiska inomhusmästerskapen i friidrott 1990 genomfördes 1990 i Glasgow, Skottland, Storbritannien.

Resultat

Löpgrenar

Hopp- och kastgrenar

Medaljfördelning

1990 i Storbritannien
1990
Internationella sportevenemang i Glasgow
Friidrottsåret 1990
Internationella friidrottstävlingar i Storbritannien